Aris puede referirse a:

 Aris Salónica, un club polideportivo basado en Salónica, Grecia.
 Torrontés, una variedad española de vid.